«Безрассудные» () — название различных художественных произведений:

Фильмы 
 «Безрассудные» (1984) — фильм Джеймса Фоули
 «Безрассудные» (1995) — режиссёра Нормана Рене